Blanice bezeichnet

Blanice, Ortsteil von Bavorov, Okres Strakonice, Tschechien
Blanice, Ortsteil von Mladá Vožice, Okres Tábor, Tschechien

Blanice, Zufluss der Otava in Tschechien; siehe Blanice (Otava)
Blanice, Zufluss der Sázava in Tschechien; siehe Blanice (Sázava)